Кес Пейл (; , Остерхаут — , Роттердам) — нидерландский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Корнелис Алиданис Пейл более известный как Кес Пейл в начале двадцатых годов являлся одним из лучших нападающих Нидерландов. Кес начал свою футбольную карьеру в 1916 году в молодёжном составе клуба «Фейеноорд». Спустя пять лет в возрасте 24 лет Пейл стал игроком основного состава «Фейеноорда», а спустя три года в 1924 году Пейл выиграл свой первый титул чемпиона Нидерландов.

В 1928 году Пейл стал двукратным чемпионом Нидерландов, а спустя два года выиграл кубок Нидерландов. Более два десятилетия Пейл был одним из лучшим нападающим в чемпионате Нидерландов, с 1921 по 1939 год Кес провёл за «Фейеноорд» 203 матча и забил 179 мячей, этот результат является вторым в клубе, а первым рекордсменом «Фейеноорда» является Яп Барендрегт, который забил 196 мячей в 238 матчах.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Пейл дебютировал 23 марта 1924 года в матче против сборной Бельгии, в своём первом же матче Кес отметился забитым мячом, который помог его сборной сыграть с бельгийцами вничью 1:1. Спустя два месяца Пейл в составе олимпийской сборной Нидерландов принимал участие на Олимпийских играх в Париже.

В первом матче турнира нидерландцы со счётом 6:0 обыграли сборную Румынии, а Кес отметился четырьмя забитыми мячами. Пейл не смог принять участие в следующем матче, однако принял участие уже в матче полуфинала олимпийских игр против сборной Уругвая. Пейл открыл счёт в матче на 32-й минуте матча, но во втором тайме уругвайцы благодаря голам Педро Сеа и Эктора Скароне смогли победить со счётом 2:1.

В матче за третье место, в котором Нидерланды поиграли сборной Швеции со счётом 3:1, Пейл не принимал участие, он был запасным игроком. В списке бомбардиров турнира Кес занял четвёртое место вместе с игроком сборной Швейцарии Паоло Штурценеггером, который также забил на турнире пять мячей. Всего в составе сборной Кес провёл 8 матчей и забил 7 мячей. Свою последнюю игру за сборную Пейл провёл 2 мая 1926 года в матче против сборной Бельгии, завершившийся разгромом Нидерландов со счётом 5:1.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Кес в 1942 году возглавил свой бывший клуб «Фейеноорд», предыдущем главным тренером клуба был Кес ван Дейке, руководивший клуб с 1941 по 1942 год. Кес в течение четырёх лет был главным тренером «Фейеноорда», но за это время так и не смог выиграть ни одного турнира. В 1946 году Пейла сменил на тренерском мостике другой бывший нападающий «Фейеноорда» Адриан Конингс.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1924, 1928
 Обладатель кубка Нидерландов: 1930

Ссылки 
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте «Voetbalstats.nl»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки ФК «Фейеноорд»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Фейеноорд»